Зен (грузинська літера), Зен (ზენი, [zɛni]) — сьома літера грузинської абетки.
 Лезлі Зен, Лізлі Зен (англ. Lezley Zen; нар. 19 лютого 1974 року, Чарлстон) — американська порноактриса.